Las siglas FDJ pueden referirse a:

 FDJ, el equipo ciclista francés, anteriormente llamado Française des Jeux;
 Juventud Libre Alemana, del alemán Freie Deutsche Jugend, la organización oficial de la juventud en la República Democrática Alemana;
 La Française des Jeux, empresa pública francesa.
 Fiesta desde el jueves